Шмидгаден () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Швандорф.  Население составляет 2889 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 41,23 км². Официальный код  —  09 3 76 159.

Примечания

Население

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии